Wimbledon 2018 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 26–28 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2018
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet